Шалва Герасимович Кикодзе (; 1894, с. Бахви, Озургетский уезд, Кутаисская губерния — 7 ноября 1921, Фрайбург, Германия) — грузинский художник-экспрессионист, график, карикатурист и театральный декоратор, представитель Парижской школы.

Биография 
Учился в гимназии для грузинского дворянства. В 1914 году Шалва уехал в Москву и поступил на юридический факультет Московского университета. С 1916 года стал учиться в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, но после революционных событий в 1918 вернулся в Грузию.

С 1916 — член Общества грузинских художников. Активный участник выставок, которые организовывало Общество. В том же году принял участие в экспедиции в грузинском селе Набахтеви, сделав там копии фресок XV века в местной церкви.

В 1918 году работал сценографом и декоратором в театре-студии Георгия Джабадари в Тбилиси.

При финансовой поддержке Общества грузинских художников для продолжения образования в Европе в 1919 году вместе с художниками Давидом Какабадзе и Ладо Гудиашвили отправился в Париж, в то время фактически бывший центром мирового искусства. Здесь он с друзьями-художниками поселился в знаменитой коммуне художников «Улей» (Ля Рюш), завел знакомства со многими художниками Монпарнаса, много и плодотворно работал.

В 1921 году Ш. Кикодзе тяжело заболел и отправился лечиться в Германию. 7 ноября 1921 года художник скоропостижно скончался и был похоронен в немецком городе Фрайбурге.

Творчество 
Со студенческих лет, а позже и в Тбилиси, Ш. Кикодзе сотрудничал с периодическими изданиями, в частности, с сатирическими журналами, публикуя там карикатуры на общественных деятелей. Наиболее плодотворный период его творчества пришелся на время пребывания в Париже — 1919—1921 гг.

Писал сюжетные сцены, пейзажи, портреты, карикатуры.

Избранные картины 
 Париж (1920)
 Эйфелева башня (1920)
 Париж. Лодки на Сене (1920)
 Париж. Вид на Сену (1920)
 Париж. Карусель (1920)
 Три художника (1920)
 Артистическое кафе в Париже (1920)
 Хевсурети (1920)
 Пир (Праздник Бахуса) (1920)
 Гурийские женщины
 Гурийка (1921).

Самая большая коллекция сохранившихся картин Ш. Кикодзе находится сейчас в Государственном музее искусств Грузии.

Выставки 
 Выставка Кикодзе Ш., Гудиашвили Л., Какабадзе Д. Париж, 1920—1921 («Салон независимых» и галерея «Ла Ликор»).
 Посмертная выставка Шалвы Кикодзе — 27 мая 1928 года, выставочный зал Общества грузинских художников в отеле «Ориант».

Примечания

Литература 
 Ирина Абесадзе. Шалва Кикодзе. Тбилиси, Хеловнеба. 1990

Ссылки 
 КИКОДЗЕ Ш. Г. 

Художники Грузии
Художники-экспрессионисты Грузии
Графики Грузии
Художники-карикатуристы Грузии
Театральные художники
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества